Il singolare del torneo di tennis Saragozza Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Lars Rehmann 6-4,6-4.

Teste di serie 

 Karel Nováček (primo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Magnus Larsson (campione)

 Henrik Holm (primo turno)
 Martin Damm (primo turno)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saragozza 1994
ATP Tour 1994